Sint-Odiliakapel (Neeroeteren), een kapel in de Belgische gemeente Maaseik
 Sint-Odiliakapel (Odiliapeel), een kapel in de Nederlandse gemeente Uden
 Sint-Odiliakapel (Panningen), een kapel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Sint-Odiliakapel (Thimister), een kapel in de Belgische gemeente Thimister-Clermont